Корк (Cork, Kork) — многозначное понятие.

Топоним 
 Корк — город в Ирландии.
  — село в провинции Керман (Иран).
 Корк — графство в Ирландии.

Фамилия 
 Корк, Август Иванович (1887—1937) — военспец, командующий армиями в период Гражданской войны, командарм 2-го ранга.
 Корк, Алан (род. 1959) — британский футболист, обладатель Кубка Англии в составе клуба «Уимблдон» (1988).
  (1916—1994) — американский физик, первооткрыватель антинейтрона.
  (Грегори Джеральд Корк; род. 1994) — британский крикетчик, участник Чемпионата графств в составе команды Дербишира.
  — английский политик, член Палаты общин Англии от Хелстона (1419—1420), Лискерда (1420—1421, 1422—1423) и Бодмина (1423—1424).
  (род. 1971) — британский крикетчик, обладатель кубка Benson & Hedges (1993) в составе команды Дербишира, обладатель победитель турнира Friends Provident (2009) и обладатель кубка Friends Provident t20 (2010) в составе команды Гэмпшира, участник Кубка мира (1996) в составе сборной Англии.
  (род. 1962) — британский футболист, игрок Первого дивизиона Футбольной лиги Англии в составе клуба «Арсенал» (1983).
  (1913—1991) — британский экономист и чиновник, шериф Лондона (1975—1976), лорд-мэр Лондона (1978—1979), председатель Королевской шекспировской компании (1975—1985), отец Роджера Корка.
  (род. 1947) — британский искусствовед, педагог и журналист, Слейдовский профессор изобразительных искусств Кембриджского университета (с 1989), член жюри Премии Тёрнера ().
  (1947—2002) — британский чиновник, лорд-мэр Лондона (1996—1997), магистр Достопочтенной компании международной торговли (1999—2000), сын Кеннета Корка.
  (род. 1947) — эстонский политик, член Верховного совета Республики Эстония и Конгресса Эстонии (1990—1992).

Другое 
 Корк — международный аэропорт в Ирландии у города Корк.

См. также 
Футбольные клубы города Корк
 «» (в 1979—1980 — «Корк Юнайтед») — клуб, игравший в Лиге Ирландии (1976—1982).
 «Корк Сити» — клуб, играющий в Чемпионате Ирландии.
 «» — клуб, игравший в Лиге Ирландии (1940—1948).